Kanzleigebäude steht für:
 Kanzleigebäude (Lübeck)
 Neues Kanzleigebäude (Darmstadt)
 Kanzleigebäude (Hanau)